Stanisław Jan Lipnicki (ok. 1615–1681) – marszałek mozyrski, pułkownik królewski
 Stanisław Lipnicki (zm. 1733) – wojski wieluński
 Stanisław Lipnicki – major w insurekcji kościuszkowskiej